Stof kan bruges i flere sammenhænge:
 Stof (biologi) – et begreb inden for biologien
 Stof (fysik) – det materiale som fysiske objekter består af
 Kemisk stof
 Tekstil – stof der er fremstillet ved vævning, strikning, knytning, hækling, knipling o.lign
 Emnemæssigt stof, f.eks. stof til en bog, stof til et teaterstykke, stof til en film, stof til en artikel, stof til eftertanke, stof til en debat etc.
 Stof (film) – dansk dokumentarfilm

Se også
 Antistof – flertydig
 Grundstof – et kemisk stof, der udelukkende består af atomer med samme atomnummer
 Kemisk stof – et materiale med en bestemt kemisk sammensætning, uanset om det er naturligt eller kunstigt fremstillet
 Materiale – kan være synonym med stof
 Metamateriale – kunstige materialer med andre egenskaber en naturlige materialer
 Mørkt stof – hypotetiske subatomare partikler, som ikke vekselvirker med elektromagnetisme, men som vekselvirker med gravitation
 Narkotikum – euforiserende stoffer, der også bare kaldes stoffer
 Organisk stof – flertydig
 Pigment – farvestof
 Polært og upolært stof – graden af polarisering i kemiske bindinger
 Stof til eftertanke – en dansk kortfilm fra 1958
 Stofkredsløb – økologisk kredsløb
 Stofskifte – metabolisme, den biokemiske modifikation af kemiske forbindelser i levende organismer og celler